Bhiwani ist eine Stadt (seit 19. Dezember 2010 ein Municipal Council) im nordwestindischen Bundesstaat Haryana.

Die Stadt liegt auf einer Höhe von  110 km westlich der Bundeshauptstadt Neu-Delhi. Bhiwani ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. Die Stadt hatte beim Zensus 2011 196.057 Einwohner. In Bhiwani sind 98 % der Bevölkerung Hindus.

Fernstraßen verbinden Bhiwani mit den umliegenden Städten Hisar, Hansi und Rohtak. Bahnstrecken führen von Bhiwani nach Rewari, nach Hisar sowie nach Rohtak.

Klima 
Das Klima in Bhiwani wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 465 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 25,2 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Council in Haryana
Ort in Haryana
Distrikt Bhiwani